Örs församling kan syfta på:
Örs församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift
Örs församling, Växjö stift – en före detta församling i Växjö stift